Høyem bzw. Hoyem ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Hoyem (1930–2015), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Sivert Høyem (geb. 1976), norwegischer Sänger
 Tom Høyem (geb. 1941), dänischer Politiker, Publizist und Schulleiter